Der Mann ohne Gedächtnis bzw. Mann ohne Gedächtnis ist der Titel der Filme

 Der Mann ohne Gedächtnis (1919), deutscher Stummfilm von 1919. Regie: Heinrich Bolten-Baeckers
 Der Mann ohne Gedächtnis (1974), italienischer Thriller von 1974. Regie: Duccio Tessari
 Mann ohne Gedächtnis (1984), deutsch-schweizer Spielfilm von Kurt Gloor